Op Roland Garros 2021 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van woensdag 2 tot en met zondag 13 juni 2021.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Tímea Babos en Kristina Mladenovic had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Babos speelde samen met Russin Vera Zvonarjova – zij stonden op nummer zeven van de plaatsingslijst, maar strandden al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als veertiende geplaatste koppel Bethanie Mattek-Sands en Iga Świątek in twee sets. Het was hun achtste gezamen­lijke titel, de derde op de grandslamtoernooien. Krejčíková had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Siniaková vier.

Er waren drie Belgische deelneemsters:
 Elise Mertens vormde samen met de Taiwanese Hsieh Su-wei het eerste reekshoofd – zij bereikten de derde ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door Bethanie Mattek-Sands en Iga Świątek.
 Greet Minnen en Alison Van Uytvanck waren te elfder ure als alternate ingezet voor het koppel Barty/Brady dat zich wegens blessure van Barty had afgemeld – zij verloren hun openingspartij.

Vier Nederlandse dames deden mee:
 Demi Schuurs en de Amerikaanse Nicole Melichar waren als derde geplaatst – zij bereikten de derde ronde, waarin zij verloren van Anastasija Pavljoetsjenkova en Jelena Rybakina.
 Arantxa Rus speelde samen met de Sloveense Tamara Zidanšek – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Lesley Kerkhove en Rosalie van der Hoek namen voor het eerst als koppel aan een toernooi deel – zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (website)
 Toernooischema Roland Garros (PDF)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2021